Kanapé kan syfta på:

Kanapé (möbel) – en soffa med ett armstöd och ett asymmetriskt ryggstöd
Kanapé (bröd) – smörgås eller bakverk